Bavier ist der Familienname folgender Personen:
 Charles-Edouard de Bavier (1893–1975), Schweizer Diplomat
 Christian Bavier (1767–1837), Schweizer reformierter Theologe
 Johann Baptista Bavier (1795–1856), Schweizer Politiker und Bankier
 Johannes Ulrich Bavier (1669–1749), Schweizer reformierter Pfarrer
 Simeon Bavier (1825–1896), Schweizer Tiefbauingenieur, Diplomat und Bundesrat

Bavier bezeichnet außerdem:
 Haus Bavier, ein ehemaliges, nach den Herren von Bawyr/Bavier benanntes Herrenhaus in Erkrath